Зубковская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Зубковская, Инна Борисовна (урождённая Израилева; 1923—2001) — прима-балерина, педагог.
 Зубковская, Оксана Владимировна (род. 1981) — украинская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины. См. также 
 Зубковская улица — улица в Невском районе Санкт-Петербурга.